Renato Cappellini ist der Name folgender Personen:

* Renato Cappellini (Fußballspieler, 1914) (1914–1976), italienischer Fußballspieler 
 Renato Cappellini (Fußballspieler, 1943) (* 1943), italienischer Fußballspieler